O Escritório de Projetos do Exército (EPEx) é um órgão do Estado-Maior do Exército responsável pela condução dos Projetos Estratégicos do Exército Brasileiro.

Atualmente, o Exército desenvolve sete Projetos Estratégicos - chamados de Projetos Estratégicos do Exército (PEE) -, a fim de modernizar a Força Terrestre e torná-la apta para os desafios a serem enfrentados no Século XXI. Os projetos são os seguintes:

- Obtenção da Capacidade Operacional da Força Terrestre (OCOP) – Visa a dotar as unidades operacionais de Produtos de Defesa imprescindíveis ao seu emprego operacional.

- Defesa Cibernética - Visa ao desenvolvimento do Setor Cibernético, cuja implantação no âmbito da Defesa está, como previsto na Estratégia Nacional de Defesa, sob coordenação e integração do Exército Brasileiro.

- Nova Família de Blindados de Rodas (NFBR) - A nova família de veículos blindados de rodas (GUARANI) permitirá a substituição das viaturas da extinta ENGESA, que já contam com mais de 30 anos de uso.

- Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras Terrestres (SISFRON) - O SISFRON, além de fortalecer a presença do Estado na faixa de fronteira terrestre, incrementará a capacidade do Exército de monitorar áreas de interesse para a Defesa Nacional.

- Sistema Integrado de Proteção de Estruturas Estratégicas Terrestres (PROTEGER) - O sistema PROTEGER destina-se à integração de esforços voltados para a proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres do País, garantindo o funcionamento de infraestruturas e serviços essenciais ao desenvolvimento socioeconômico.

- Sistema de Defesa Antiaérea - A atualização do Sistema de Defesa Antiaérea e sua integração aos demais sistemas componentes
do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro será fundamental para a Defesa Aérea do Brasil, sendo inclusive utilizados nos Grandes Eventos (Copa das Confederações, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos) a serem realizados nos próximos anos.

- Sistema de Mísseis e Foguetes ASTROS 2020 - O sistema ASTROS 2020 atenderá a uma demanda estratégica da Defesa Nacional. Destina-se a prover o país, especialmente a Força Terrestre, de produtos de defesa de elevada capacidade dissuasória, incluindo o desenvolvimento de um míssil com alcance de até 300 km e o aperfeiçoamento no atual sistema de foguetes ASTROS II. Irá proporcionar grande modernização para a Artilharia do Exército.

Ver também
 Projeto VBTP-MR Guarani
 Exército Brasileiro
 Estado-Maior do Exército (Brasil)

Ligações externas 
 Página oficial do Escritório de Projetos do Exército
 Página oficial do Exército Brasileiro
 Página oficial do Estado-Maior do Exército Brasileiro